Karlskrona eller Carlskrona kan syfta på:

 Carlskrona (1686) – ett örlogsskepp i svenska flottan sjösatt år 1686
 Carlskrona (1694) – ett örlogsskepp i svenska flottan sjösatt år 1694
 Carlscrona (1749) – en galär sjösatt i svenska flottan år 1749
 Carlskrona (1841) – en korvett sjösatt i svenska flottan år 1841
 – en jagare sjösatt i svenska flottan år 1939
 – ett ledningsfartyg i svenska flottan sjösatt 1980 som minfartyget HMS Carlskrona (M04)

Se även
Karlskrona

Namn på svenska örlogsfartyg